Бернал - фамилия:

 Бернал, Джон Десмонд  (1901—1971) — британский учёный.
 Бернал, Хосе  (1925—2010) — американский художник кубинского происхождения.

См. также 
 Бернал де Бонавал
 Берналь